Tecnologia M é o nome genérico dado a família de linguagens diretamente derivadas de MUMPS, incluindo a mesma. Um dos objetivos desse nome é evitar o nome MUMPS, que significa cachumba. O outro é evitar a carga de linguagem de programação superada associada a MUMPS.

Caché é uma das linguagens da Tecnologia M.

Linguagens de programação